Strada statale 510 in Croazia
 Strada statale 510 Sebina Orientale in Italia